Muro kan syfta på:

Geografi

Frankrike 
1 Muro, Haute-Corse, kommun på Korsika, Département de la Haute-Corse,

Italien 
4 Muro (ort i Italien), Lombardiet, Provincia di Varese,

Portugal 
5 Muro (freguesia i Portugal), Porto, Trofa,

Spanien 
6 Muro del Alcoy, ort, Valencia, Provincia de Alicante, 
7 Muro (kommunhuvudort), Balearerna, Illes Balears, 
8 Muro (kommun i Spanien, Balearerna, Illes Balears, lat 39,73, long 3,05), 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar